, 1967
 , 1935 
 Симфония № 6 (Бетховен) «Пасторальная», 1808
 Симфония № 6 (Брукнер), 1879—1881
 Симфония № 6 (Вайнберг), 1962—1963
 , 1944
 , 1944—1947
 Симфония № 6 (Гайдн), 1761
 , 1896
 , 2002
 Симфония № 6 (Гречанинов)
 , 1880
 , 1996
 Симфония № 6 (Канчели)
 Симфония № 6 (Малер), 1904
 , 1951—1953
 , 1955
 Симфония № 6 (Моцарт), 1767
 Симфония № 6 (Мясковский), 1921—1923
 Симфония № 6 (Нильсен), 1924—1925
 Симфония № 6 (Пендерецкий), 2008—2017
 , 1955
 Симфония № 6 (Прокофьев), 1947
 , 1986—1987
 , 1966
 Симфония № 6 (Сибелиус), 1918—1923
 , 1977
 , 1967
 , 1969
 , 1961—1962 
 Симфония № 6 (Чайковский) «Патетическая», 1893
 , 1992
 Симфония № 6 (Шостакович), 1939
 , 1817—1818
 , 1949

 006